Магни́т:

 Магнит — тело, обладающее собственным магнитным полем.
 «Магнит» — российская торговая сеть продовольственных магазинов.
 «Магнит» — советская рок-группа (1986—1989).
 «Магнит» — второй студийный альбом российской певицы Юлии Савичевой (2006).
 Магнит (Эвен Йохансен; род. 1970) — норвежский музыкант.
 «Магнит» — российский футбольный клуб из города Железногорск (Курская область), существовавший в 1991—2012 годах.
 «Магнит» — кинотеатр в Магнитогорске.

См. также 
 Магнитка
 Magnet-ссылка — URI схема.
 Магнет